Niemcy:
 Kellenbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bad Kreuznach
 Kellenbach – rzeka, dopływ Nahe